Tuanjie ist:

die Großgemeinde Tuanjie (团结镇) des Stadtbezirks Anding in der chinesischen Provinz Gansu, siehe Tuanjie (Anding)
die Großgemeinde Tuanjie (团结镇) des Stadtbezirks Da’an in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Tuanjie (Da’an)
die Großgemeinde Tuanjie (团结镇) des Stadtbezirks Daowai in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Tuanjie (Daowai)
die Großgemeinde Tuanjie (团结镇) im Hinteren Hanggin-Banner in der Inneren Mongolei, siehe Tuanjie (Hinteres Hanggin-Banner)
die Großgemeinde Tuanjie (团结镇) im Kreis Huayuan in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Tuanjie (Huayuan)
die Großgemeinde Tuanjie (团结镇) im Kreis Lopnur im Autonomen Gebiet Xinjiang, siehe Tuanjie (Lopnur)
die Großgemeinde Tuanjie (团结镇) im Kreis Luobei in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Tuanjie (Luobei)
die Großgemeinde Tuanjie (团结镇) im Stadtbezirk Pidu in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Tuanjie (Pidu)
die Großgemeinde Tuanjie (团结镇) der Stadt Wudalianchi in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Tuanjie (Wudalianchi)
die Gemeinde Tuanjie (团结乡) im Kreis Anyue der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Tuanjie (Anyue)
die Gemeinde Tuanjie (团结乡) im Kreis Ganluo der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Tuanjie (Ganluo)
die Gemeinde Tuanjie (团结乡) im Kreis Nanjiang der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Tuanjie (Nanjiang)
die Gemeinde Tuanjie (团结乡) der Stadt Tongyu der chinesischen Provinz Jilin, siehe Tuanjie (Tongyu)
die Gemeinde Tuanjie (团结乡) im Kreis Yongshan der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Tuanjie (Yongshan)
die Gemeinde Tuanjie (团结乡) im Kreis Yuechi der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Tuanjie (Yuechi)
die Nationalitätengemeinde Tuanjie der Yi und Miao (团结彝族苗族乡) im Stadtbezirk Qixingguan in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Tuanjie (Qixingguan)
die Nationalitätengemeinde Tuanjie der Yi (团结彝族乡) im Kreis Yunlong in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Tuanjie (Yunlong)
die Nationalitätengemeinde Tuanjie der Yao (团结瑶族乡) der Stadt Zixing in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Tuanjie (Zixing)
das Straßenviertel Tuanjie (团结街道) des Stadtbezirks Dongchang in der chinesischen Provinz Jilin, siehe Tuanjie (Dongchang)
das Straßenviertel Tuanjie (团结街道) des Stadtbezirks Gongnong in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Tuanjie (Gongnong)
das Straßenviertel Tuanjie (团结街道) der Stadt Ji’an in der chinesischen Provinz Jilin, siehe Tuanjie (Ji’an)
das Straßenviertel Tuanjie (团结街道) der Stadt Korla im Autonomen Gebiet Xinjiang, siehe Tuanjie (Korla)
das Straßenviertel Tuanjie (团结街道) des Stadtbezirks Linhe in der Inneren Mongolei, siehe Tuanjie (Linhe)
das Straßenviertel Tuanjie (团结街道) des Stadtbezirks Ningjiang in der chinesischen Provinz Jilin, siehe Tuanjie (Ningjiang)
das Straßenviertel Tuanjie (团结街道) der Stadt Taonan in der chinesischen Provinz Jilin, siehe Tuanjie (Taonan)
das Straßenviertel Tuanjie (团结街道) des Stadtbezirks Xishan in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Tuanjie (Xishan)
das Straßenviertel Tuanjie (团结街道) im Autonomen Kreis Yanhe in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Tuanjie (Yanhe)
die Einwohnergemeinschaft Tuanjie (团结社区) der Großgemeinde Ulaga im Kreis Jiayin der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Tuanjie (Ulaga)
das Dorf Tuanjie (团结村) der Großgemeinde Baiguo im Kreis Pan der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Tuanjie (Baiguo)
das Dorf Tuanjie (团结村) der Nationalitätengemeinde Samagir in der Stadt Zalantun der Inneren Mongolei (VR China), siehe Tuanjie (Samagir)
das Dorf Tuanjie (团结村) der Nationalitätengemeinde Chabaqi im Arun-Banner der Stadt Hulun Buir in der Inneren Mongolei, siehe Tuanjie (Chabaqi)